Funkhaus steht für:

 Funkhaus, Sitz eines Rundfunkveranstalters
 Funkhaus Europa, gemeinsames Radioprogramm von WDR und Radio Bremen
 Funkhaus (Krugsdorf), Wohnplatz von Krugsdorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Fun(k)haus, Comedysendung im WDR-Fernsehen